Niemcy:
 Anhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Anhausen – dzielnica Hayingen
 Anhausen – dzielnica Herbrechtingen